

Patronyme 

 Guillaume II de Lamoignon de Blancmesnil et de Malesherbes (1683-1772), magistrat français ;
 Chrétien Guillaume de Lamoignon de Malesherbes (1721-1794), magistrat, botaniste et homme d’État français.

Toponyme 

 Malesherbes, ancienne commune française du département du Loiret ;
 le boulevard Malesherbes, voie des  et  de Paris ;
 le centre Malesherbes, campus de la faculté des lettres de Sorbonne Université se trouvant au numéro 108 de cette voie ;
 la cité Malesherbes, voie du  de Paris ;
 la station Malesherbes, de la ligne 3 du métro de Paris ;
 le château de Malesherbes, dans l’ancienne commune de Malesherbes du Loiret ;
 la gare de Malesherbes, terminus et tête de ligne de la ligne D du RER d'Île-de-France ;
 la bibliothèque Malesherbes, dans l’université Paris-Sorbonne - Paris-IV.

Autre 
 Malesherbes Publications, organe de presse appartenant au groupe Le Monde.